— леденец.

Люди 
 Lollipop — итальянская музыкальная группа.
 Lolly Pop — американская певица и танцовщица.
 Lollipop — псевдоним реслерши Джейми Линн.

Музыка

Альбомы 

 Lollipop — альбом группы Meat Puppets.

Песни 

 «Lollipop» — песня группы The Chordettes.
 «Lollipop» — песня Лила Уэйна.
 «Lollipop» — песня Big Bang и 2NE1.
 «Lollipop» — песня группы f(x).
 «Lollipop» — песня Мики.
 «Lollipop» — песня группы Aqua.
 «Lollipop» — песня Александры Стан.
 «Lollipop» — песня Насти Каменских и Juan Magan. 
 «Lollipop» — песня Gafur и Jony.
 «Lollipop» — песня Элджея и Моргенштерна.

Прочее 
 Android Lollipop — версия мобильной ОС Android.
 Lollipop Chainsaw — компьютерная игра 2012 года.